Karl von Steinaecker, auch Karl von Steinäcker, ist der Name folgender Personen:

* Karl von Steinaecker (Landrat) (1778–1854), preußischer Landrat im Kreis Greifenhagen
 Karl von Steinaecker (Politiker) (1809–1893), preußischer Politiker, MdH